Viking poate fi:

 Vikingi, populație de negustori, exploratori și războinici scandinavi
 Viking FK, echipă de fotbal din Stavanger, Norvegia
 Programul Viking, program spațial al NASA format din 2 sonde spațiale trimise către Marte
 Viking metal, sub-gen al muzicii heavy metal
 VikingProfil, companie producătoare de țigle metalice din România